Geronimo:

 Джеронимо (1829—1909) — «лидер» апачей
 The Geronimo — рок группа
 Geronimo Application Server — сервер приложений с открытым исходным кодом Apache Software Foundation
 Geronimo — песня певицы Ауры Дион со второго альбома Before the Dinosaurs
 Коронная фраза Одиннадцатого доктора британского фантастического сериала Доктор Кто